Chopa puede referirse a:

 Chopa, especie de pez marino de la familia Sparidae.
 Chopas, nombre genérico de los peces marinos de la familia Kyphosidae.
 El nombre común de la planta Populus nigra.